Vive la vie est un titre qui peut désigner :

Bande dessinée 
 Les Vive la vie est une série d'aventures en BD de jeunes écoliers, créée et dessinée par Robert Rigot dans le journal illustré Cœurs Vaillants pendant les années 1950.

Cinéma 
 Vive la vie est une comédie française sortie en 2005 au cinéma.
 Viva la vie est un film français de Claude Lelouch sorti en 1984.

Télévision 
 Vive la vie est un feuilleton télévisé des années 1960 diffusé à la télévision française.

Musique 
 Vive la vie est le nom du premier album du Klub des Loosers sorti en 2004.